Short-term conflict alert, een waarschuwingssysteem voor de luchtvaart
 Shell Technology Centre Amsterdam, een onderzoeksinstelling in Nederland